DART — космічна місія;
 Dart — мова програмування;
 ДАРТ — колишня українська авіакомпанія